Veber, znak Wb, mjerna jedinica magnetskog toka. Dobila je ime po njemačkom fizičaru Wilhelmu Eduardu Weberu.

Veber se može objasniti s pomoću Faradayeva zakona kao magnetski tok koji prolazi kroz vrh kruga. Magnetski tok od 1 Wb/s daje elektromotivnu snagu od jednog volta.

U SI-sustavu veber iznosi kg·m2·s-2·A-1. To je jednako voltsekundi (V·s).

Veber je snažna jedinica jednaka 1 T m2 =  maksvela.

Sustav vebera 

 

SI izvedene jedinice